Lüdinghausen Wolff oder Lüdinghausen-Wolff ist eine Variante des Namens der Familie Lüdinghausen genannt Wolff und folgender Personen:

 Bernd von Lüdinghausen-Wolff (1864–1930), deutscher Polizist und Landrat 
 Christoph Wilhelm Ludwig von Lüdinghausen-Wolff (1783–1822), kurländischer Landespolitiker
 Ferdinand von Lüdinghausen-Wolff (1910–1977), deutscher Bürgermeister und Landrat
 Friedrich von Lüdinghausen Wolff (1643–1708), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Georg Christoph von Lüdinghausen-Wolff (1751–1807), der letzte Kanzler des Herzogtums Kurland und Semgallen, der erste Kanzler des Gouvernements Kurland und dessen Landhofmeister
 Otto von Lüdinghausen (Otto Wilhelm Freiherr von Lüdinghausen-Wolff; * 1881), deutscher Jurist
 Reinhold von Lüdinghausen-Wolff (1900–1988), deutscher Wirtschaftsfunktionär, siehe Reinhold von Lüdinghausen

Siehe auch:

 Heidenreich Wolf von Lüdinghausen († 1392), deutscher Geistlicher, Bischof von Münster